Il Canadian Championship 2014 (noto per ragioni di sponsorizzazione come 2014 Amway Canadian Championship in inglese e Championnat Canadien Amway 2014 in francese) è stato la settima edizione del Canadian Championship.

Si è svolto tra aprile e giugno del 2014 ed è stato vinto dal Montréal Impact che ha battuto in finale il Toronto. Grazie a questo successo, la squadra di Montréal ha ottenuto anche la qualificazione alla CONCACAF Champions League 2014-2015 come rappresentante del Canada.

Rispetto alla stagione precedente si è aggiunta una partecipante in più, l'Ottawa Fury FC neo iscritta alla NASL. La formula ha visto quindi l'inserimento di un turno preliminare fra le due squadre di categoria inferiore.

Tabellone
Le squadre sono state inserite nel tabellone sulla base dei risultati ottenuti nella stagione 2013. Le tre squadre partecipanti alla Major League Soccer 2013 sono state inserite in posizione 1, 2 e 3 in base al piazzamento in classifica ottenuto alla fine della regular season, mentre le due squadre partecipanti alla North American Soccer League 2014 si affrontano in uno spareggio per l'accesso alle semifinali.

Turno preliminare

Semifinali

Andata

Ritorno

Finale

Andata

Ritorno

Classifica marcatori

Note

Collegamenti esterni

Calcio nel 2014
2014